Fanon steht für

 ein liturgisches Kleidungsstück von Päpsten, siehe Fanon (liturgische Kleidung)
 ein Fahnensymbol, siehe Fanon (Fahne)
 eine chirurgische Vorrichtung, siehe Fanon (Chirurgie)

Fanon ist der Familienname folgender Personen:

 Frantz Fanon (1925–1961), Schriftsteller und Kolonialismuskritiker